Ро́уэн Дэ́вид О́укс (, род. 14 октября 1983, Фордингбридж, Хэмпшир) — английский театральный, телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Хуана Борджиа в телесериале «Борджиа».

Ранняя жизнь и образование 
Оукс родился в Фордингбридже Хэмпшир, Англия, в семье каноника Церкви Англии и профессиональной музыкантки.

Оукс учился в Школе  Епископа Вордсворта () в Солсбери, Уилтшир, где играл в молодёжном театре Солсбери Плейхаус (). Он с отличием окончил Манчестерский университет, получив степень по английской литературе. С 2005 года по 2007 год он посещал Театральную Школу Олд Вик в Бристоле.

Личная жизнь 
С 2018 года состоит в отношениях с британской актрисой Натали Дормер. В апреле 2021 года стало известно, что в январе того же года у пары родилась дочь.

Оукс играет на кларнете и бас-кларнете и имеет сильный бас. Фанат народной музыки. По словам его друга, имеет обширную коллекцию каноэ. Также увлекается черчением и зарисовками.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Дэвид Оукс на сайте London Theatre Database
 Dog Ate Cake

Выпускники Манчестерского университета
Киноактёры Великобритании